Antônio Lopes de Mesquita Galvão (Santa Quitéria, 17 de abril de 1862 — Boa Viagem, 3 de fevereiro de 1955), foi um agropecuarista e político brasileiro.

Exerceu os cargos de subdelegado na região de Belém do Biés, pertencente ao município de Quixeramobim e, posteriormente, à Boa Viagem. Foi prefeito de Boa Viagem entre os anos de 1912 e 1914.

Ligações externas 
 

Naturais de Santa Quitéria (Ceará)
Prefeitos de Boa Viagem